Коточиги — название населённых пунктов:

Россия 
 Коточиги — деревня в Очёрском районе Пермского края.
 Коточиги — село в Викуловском районе Тюменской области.